Mogador může být:
 As-Sawíra – město v Maroku také nazývané Mogador
 Mogador (ostrov) – ostrov u výše zmíněného města
 třída Mogador – třída francouzských torpédoborců